«Є! Радіо» — українська некомерційна музична радіостанція, що веде мовлення в Інтернеті з 13 травня 2008 року.

Історія 

В ефірі транслюються пісні виключно українською мовою різних музичних напрямів та стилів: рок, поп, фольк, хіп-хоп та денс. Окрім цього звучать і «вічнозелені» хіти останніх 5–10 років, що складають «золотий фонд» нової української музики.

Окрім музики на хвилях «Є! Радіо» у різні роки виходили програми: Природний відбір, Слухоманія, Важка ділянка, Авто-Про.

В історії радіостанції після Революції Гідності був невеликий період, коли вона припинила трансляцію, проте незабаром мовлення було відновлено.

Програми на «Є! Радіо» 
Основний час радіоефіру відведений звучанні української музики, крім того на «Є! Радіо» виходять 4-ри радіопрограми (станом на початок 2010 року):

 Природний відбір (щодня о 8:30, 12:30, 16:30 та 20:30) — дає можливість «засвітитися» маловідомим виконавцям. На сайті проводиться голосування в результаті яких пісні молодих гуртів та виконавців мають шанс потрапити в ротацію на радіо.

 Слухоманія (в п'ятницю о 21:00, повтор в неділю о 15:00) — дає можливість ознайомитися з історією сучасної української музики через інтерв'ю з творцями даної музики.

 Важка ділянка ТОП 10 — (в п'ятницю о 19:00, повтор в неділю о 11:00) — десятка українських музичних новин і десятка української музики.

Посилання

Примітки 

Інтернет-радіостанції України
Українськомовні радіостанції